El término castells puede hacer referencia a varios artículos:

Construcciones 
 Plural de castell, 'castillo' en castellano, formación humana con forma de torre típica de Cataluña;

Lugares 
 Castell de Castells, municipio de la Comunidad Valenciana, España;

Personas 
 Adolfo Castells (n. 1937), escritor, periodista y diplomático uruguayo;
 Antoni Castells (n. 1950), político español;
 Berta Castells Franco (n. 1984), atleta española;
 Cristian Castells Ortega (n. 1984), futbolista español;
 Enrique Castells Capurro (1913-1987), pintor y escultor uruguayo;
 Jaume Castells Ferrer (n. 1942), agricultor y político español;
 Josué Castells (n. 1985), futbolista español nacionalizado peruano;
 Manuel Castells (n. 1942), sociólogo y, desde 2020, ministro de Universidades español;
 Martina Castells Ballespí (1852-1884), médica española;
 Miguel Castells (n. 1931), abogado y político español;
 Raúl Castells (n. 1950), dirigente social y político argentino;
 Ricard Castells (1955-2002), historietista e ilustrador español.
 Pilar Brabo Castells (1943-1993), política española.
 Andrés Valero Castells (n. 1973), compositor, director de orquesta y pedagogo musical español;
 Eulalia Vintró Castells (n. 1945), política y filóloga española.

Otros proyectos